Туха (верхний приток Пшехи) — река в России
 Туха (нижний приток Пшехи) — река в России
 Туха (станция) (吐哈站) — ж/д станция в Китае

 Правая Туха — река в России
 Левая Туха — река в России